Flashpoint (Rolling Stones), een livealbum van de Rolling Stones uit 1991
 Flashpoint (Tangerine Dream), een album van Tangerine Dream uit 1982
 Flashpoint (televisieserie), een Canadese politieserie uit 2008
 Flashpoint (computerspel), een computerspel van het genre strategiespel
 Flashpoint (comics), een stripserie die speelt in het DC Universe